Il doppio  del Marburg Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Federico Delbonis e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma del Bonis quest'anno non ha partecipato.

Zeballos ha fatto coppia con Ariel Behar, ma ha perso nel 1º turno.

Mateusz Kowalczyk e David Škoch hanno battuto in finale Denis Macukevič e Miša Zverev 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Tomasz Bednarek /  Denys Molčanov (quarti di finale)
  Olivier Charroin /  Rameez Junaid (primo turno)

  Mateusz Kowalczyk /  David Škoch (Campioni)
  Radu Albot /  Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Marburg Open 2012